László Balla (1927. – 2009.), vojv. građ. inženjer, političar, diplomat, plivač
László Balla (1927. – 2010.), mađ. akademik, pisac, novinar i prevoditelj
László Balla (agronom), dobitnik državne nagrade 1985.
László Balla (nogometaš), igrač Tiszakécske FC